

Іглвілл — місто, штат Теннессі
 Іглвілл — селище, штат Міссурі
 Іглвілл — переписна місцевість в окрузі Модок, штат Каліфорнія
 Іглвілл — переписна місцевість в окрузі Сентр, штат Пенсільванія
 Іглвілл — переписна місцевість в окрузі Монтгомері, штат Пенсильванія